Shirley Valentine – sztuka teatralna (aut. Willy Russell, 1986)
 Shirley Valentine – adaptacja filmowa z 1989 roku